Чемпионаты Европы по самбо — международные соревнования самбистов, проходящие под эгидой Международной федерации самбо. Первый чемпионат прошёл в 1972 году в Риге.

Чемпионаты Европы

Среди взрослых спортсменов

Среди юниоров

Примечания

Ссылки 
 История самбо
 Всероссийская федерация самбо. Архив за 2007 год
 Всероссийская федерация самбо. Архив за 2008 год
 Всероссийская федерация самбо. Архив за 2009 год
 Всероссийская федерация самбо. Архив за 2010 год
 Всероссийская федерация самбо. Архив за 2011 год
 Всероссийская федерация самбо. Архив за 2012 год
 Всероссийская федерация самбо. Архив за 2013 год
 Всероссийская федерация самбо. Архив за 2014 год
 История самбо

Чемпионаты Европы по самбо